DNID est un sigle, qui peut signifier :
 diabète non insulinodépendant, aussi appelé diabète de type 2, une maladie métabolique touchant la régulation de la glycémie ;
 Direction nationale d'interventions domaniales un service à compétence nationale, rattaché à la directrice de la direction de l'Immobilier de l'État de la direction générale des Finances publiques.